Сергей Косоротов:
 Косоротов, Сергей Александрович (род. 1965) — советский и российский дзюдоист, чемпион мира.
 Косоротов, Сергей Марк Сергеевич (род. 1999) — российский гандболист.